Hans Fitting ist der Name folgender Personen:

* Hans Fitting (Botaniker) (1877–1970), deutscher Botaniker
 Hans Fitting (Mathematiker) (1906–1938), deutscher Mathematiker